Le nom propre Clitheroe peut être :

un toponyme : Clitheroe, ville d'Angleterre ;
un anthroponyme : par exemple le nom de famille de Marguerite Clitheroe.